Nagy György
Nagy György, szalapatakai, (1748), helytartótanácsi ítélőmester, Zala vármegye főjegyzője, földbirtokos
 Nagy György (1783–1830) református lelkész
 Nagy György (1879–1923) ügyvéd, politikus, a magyar köztársaságért vívott küzdelem egyik vezéralakja
 Nagy György (1895–1961) erdészeti szakíró
 Nagy György (1905–1945) színész, író, grafikus
 Nagy György (1925) labdarúgó, labdarúgóedző (DVSC)
 Nagy György (1926) pszichológus, edző
 Nagy György (1926) kosárlabdázó, edző, az 1948-as londoni olimpia résztvevője
 Nagy György (1938–1998) filozófus
 Nagy György (1941) kajakozó, edző
 Nagy György (1942–1992) olimpiai válogatott labdarúgó
 Nagy György (1953–2017) televíziós műsorvezető, szerkesztő
 Nagy György (1958) rádióamatőr
 Nagy György (1965) üzletember (a 100 leggazdagabb magyar egyike), curlingversenyző
 Nagy György (1971) zenész — hard rock, heavy metal stílus
 Nagy György agykutató
 Nagy György újságíró
 Nagy György színházi rendező

hasonló nevűek
 Aldobolyi Nagy György (1939) zeneszerző, dalszövegíró
 Bajomi Nagy György színész
 Nagy György János (1735–1812) evangélikus lelkész